De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 4 oktober 1995 tot en met 7 oktober 1995 in Bazel, Zwitserland.

Deelnemende landen
Er namen 40 landen deel aan de WDF World Cup 1995.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

1995
Darts in 1995
Wereldkampioenschap in Zwitserland
Sportevenement in Bazel